Литау —  фамилия.

 Известные носители
 Литау, Николай Андреевич (род. 1955) — яхтсмен, заслуженный мастер спорта России.
 Литау, Фрида Гавриловна (1923—1977) — Герой Социалистического Труда.